Hrvatska:
 Košutići (Višnjan)

Crna Gora:
 Košutići (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica, Crna Gora